Zazdrość peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zazdrość, village du powiat de Nakło
 Zazdrość, hameau du powiat de Świecie 
dans la voïvodie de Mazovie
 Zazdrość, village du powiat de Wyszków
 Zazdrość, village du powiat de Żyrardów
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zazdrość, village du powiat d'Iława
 Zazdrość, village du powiat de Szczytno 
 Zazdrość, village de la gmina de Biskupiec 
 Zazdrość, village de la gmina de Stawiguda